Эли́на Ви́ртаала (; ) — финская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : серебро (2015—2016, 2017—2018, 2018—2019), бронза (2013—2014, 2014—2015, 2016—2017, 2019—2020).
 : серебро (2018), бронза (2020).
 : золото (2017, 2018, 2019), серебро (2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Тренеры по кёрлингу Финляндии
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии